The Parkland Pioneers — канадський український гурт з Есельберт/Дофін Манітоба. Репертуар гурту, в основному, складають живі українські польки та інші притаманні для канадської української культури композиції. Гурт заснований Dennis Lischynski, який грав українську музику з 6-ти років.

Склад 
 Dennis Lischynski;
 Joey Adamowski.

Дискографія 
 A Tribute to Peter Hnatiuk;
 Parkland Pioneers.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт гурту  

Українські музичні гурти
Українська діаспора Канади
Канадські музичні гурти
Українська культура Канади